Reinhard von Dalwigk zu Lichtenfels ist der Name folgender Personen:

* Reinhard von Dalwigk zu Lichtenfels (General, 1770) (1770–1844), deutscher General, Gouverneur von Darmstadt 
 Reinhard von Dalwigk zu Lichtenfels (General, 1855) (1855–1935), deutscher Generalleutnant

 Reinhard Carl Friedrich von Dalwigk zu Lichtenfels (1802–1880), deutscher Jurist und Politiker, siehe Reinhard Carl Friedrich von Dalwigk